Boibe (en llatí Boebe, en grec antic Βοίβη) era una ciutat del districte de Magnèsia a Tessàlia, que menciona Homer al «Catàleg de les naus» a la Ilíada, situada a la riba oriental del llac anomenat Βοιβηΐς λίμνη (Boebeis Lacus). El llac rep els rius Oncestos, Amiros i diversos rierols més petits, però no té sortida per a les seves aigües. Per la seva proximitat al mont Ossa, Lucà l'anomena Ossaea Boebeis. Segons Hesíode, Atena va banyar-se els peus en aquell llac.

La ciutat, a partir del  va utilitzar-la Demetri Poliorcetes, juntament amb altres poblacions properes, per fundar la de Demetries, i durant molt de temps va dependre de la nova ciutat. S'ha identificat tradicionalment amb les ruïnes de Volvis, prop de Kanalia. William Martin Leake va visitar el lloc al , i diu que ocupava un turó de considerable alçada davant de la muntanya, i s'inclinava gradualment cap a la plana. A la part posterior tenia un tallat natural que li servia de defensa. Sembla que estava construïda de maçoneria. L'acròpoli es trobava al cim, on encara hi va veure restes de grans blocs quadrangulars, entre ruïnes més considerables de petites pedres i morter. De les antigues muralles de la ciutat hi havia algunes restes incorporades a una església dedicada a Sant Atanasi, segurament d'època romana d'Orient, situada als peus del turó. Es pot deduir, per la seva distància de l'acròpoli, que la ciutat tenia uns 3 km. de circumferència. En parlen Estrabó, Plini el Vell i Titus Livi.

Referències 

Ciutats de Tessàlia
Topònims de la Ilíada